Janusz Lewandowski (1931–2013) – działacz PZPR, dyplomata, ambasador PRL 
 Janusz Lewandowski (ur. 1951) – ekonomista i polityk, współzałożyciel Kongresu Liberalno-Demokratycznego 
 Janusz Lewandowski – inżynier, profesor nauk technicznych o specjalności maszyny i urządzenia energetyczne